Reirós o Roirós o Riurós, llogaret del terme d'Oms, al Rosselló
 Reirós o Roirós o Riurós, veïnat del terme de Sant Llorenç de Cerdans, al Vallespir

 Riurós, riu que desemboca al Tec, a Ceret, al Vallespir